Febre zika ou zica
 Vírus da zica — causador da febre zika
 Zica — gíria brasileira para azar
 Zica — protagonista da série de desenho animado Zica e os Camaleões
 Žiča (Kraljevo) — vila na Sérvia
 Epidemia de febre zica em 2015–2016

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística
Desambiguações de biologia